{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80701) - || 2000 CP4 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80702) - || 2000 CC5 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80703) - || 2000 CJ5 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80704) - || 2000 CM5 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80705) - || 2000 CU8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80706) - || 2000 CL16 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80707) - || 2000 CD17 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80708) - || 2000 CS18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80709) - || 2000 CH19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80710) - || 2000 CK19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80711) - || 2000 CN19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80712) - || 2000 CL20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80713) - || 2000 CM20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80714) - || 2000 CR20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80715) - || 2000 CO21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80716) - || 2000 CQ21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80717) - || 2000 CX22 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80718) - || 2000 CW23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80719) - || 2000 CG24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80720) - || 2000 CO24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80721) - || 2000 CS24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80722) - || 2000 CS25 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80723) - || 2000 CB26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80724) - || 2000 CC26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80725) - || 2000 CD26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80726) - || 2000 CP26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80727) - || 2000 CW27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80728) - || 2000 CB28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80729) - || 2000 CS28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80730) - || 2000 CM29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80731) - || 2000 CQ29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80732) - || 2000 CK30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80733) - || 2000 CQ31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80734) - || 2000 CQ32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80735) - || 2000 CT32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80736) - || 2000 CX32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80737) - || 2000 CA33 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80738) - || 2000 CW33 || 4 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80739) - || 2000 CK34 || 5 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80740) - || 2000 CX34 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80741) - || 2000 CV36 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80742) - || 2000 CH37 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80743) - || 2000 CQ37 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80744) - || 2000 CV38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80745) - || 2000 CD39 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80746) - || 2000 CL41 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80747) - || 2000 CN42 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80748) - || 2000 CE43 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80749) - || 2000 CQ43 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80750) - || 2000 CR44 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80751) - || 2000 CB46 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80752) - || 2000 CG49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80753) - || 2000 CO49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80754) - || 2000 CV49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80755) - || 2000 CN50 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80756) - || 2000 CK52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80757) - || 2000 CS52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80758) - || 2000 CU52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80759) - || 2000 CL53 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80760) - || 2000 CY53 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80761) - || 2000 CA54 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80762) - || 2000 CG54 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80763) - || 2000 CM55 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80764) - || 2000 CP55 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80765) - || 2000 CB57 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80766) - || 2000 CT57 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80767) - || 2000 CN60 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80768) - || 2000 CP60 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80769) - || 2000 CX60 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80770) - || 2000 CB61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80771) - || 2000 CJ61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80772) - || 2000 CX61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80773) - || 2000 CY63 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80774) - || 2000 CD64 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80775) - || 2000 CN65 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80776) - || 2000 CV65 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80777) - || 2000 CN66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80778) - || 2000 CA69 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80779) - || 2000 CP76 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80780) - || 2000 CM77 || 8 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80781) - || 2000 CD78 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80782) - || 2000 CJ78 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80783) - || 2000 CR79 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80784) - || 2000 CG80 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80785) - || 2000 CD81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80786) - || 2000 CH81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80787) - || 2000 CM83 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80788) - || 2000 CU84 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80789) - || 2000 CC85 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80790) - || 2000 CS85 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80791) - || 2000 CE86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80792) - || 2000 CN86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80793) - || 2000 CX86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80794) - || 2000 CC87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80795) - || 2000 CE87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80796) - || 2000 CG87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80797) - || 2000 CX87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80798) - || 2000 CP89 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80799) - || 2000 CV94 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80800) - || 2000 CU96 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten